Genova (pel·lícula), dirigida per Michael Winterbottom el 2008
 Gènova (vela), tipus de vela
 Toponímia:
 Gènova, ciutat d'Itàlia
 Gènova (Palma), barri pertanyent al districte de Ponent situat als afores de la ciutat de Palma
 Arquebisbat de Gènova, demarcació de l'Església catòlica que pertany a la regió eclesiàstica de Ligúria
 Província de Gènova, província de la regió de Ligúria dins Itàlia
 República de Gènova, estat independent a Ligúria que va existir entre el segle XI i el 1797
 Miscel·lània:
 Lisa Genova (1970), escriptora estatunidenca
 Tractat de Gènova, acord signat per representants del Principat de Catalunya i del Regne d'Anglaterra en el marc de la Guerra de Successió Espanyola